Кельвиновская лекция  () — медаль, присуждаемая британским обществом  (IET). Учреждена в память лорда Кельвина.

Лауреаты

Ссылки 
 Сайт лекции
 Лауреаты

Примечания 

Научные награды Великобритании
Почётные лекции
Институт инжиниринга и технологий